Edmonds kan som auktorsförkortning betyda:

 Stanley Joe Edmonds
 Jennifer M. Edmonds

Robotskapade auktorsförkortningar